Joachim Potocki (1700–1764) – generał-lejtant wojsk koronnych, starosta generalny ruski
 Joachim Karol Potocki (zm. 1791) – generał-lejtnant wojsk koronnych, podczaszy wielki litewski